Jean Alesi (rojen kot Giovanni Alesi), francoski dirkač Formule 1, * 11. junij 1964, Avignon, Vaucluse, Francija.

Življenjepis 
Jean Alesi je upokojeni dirkač Formule 1, tako francoskih, kot tudi sicilijanskih korenin. V Formuli 1 je zamenjal mnogo moštev, Tyrrell,  Benetton, Sauber, Prost, Jordan, toda najbolj je ostal v spominu gledalcem Formule 1 v kombinezonu Ferrarija, še posebej je bil priljubljen med tifosi, italijanskimi navijači Ferrarija. S Ferrarijem je tudi dosegel edino zmago v svoji karieri na Veliki nagradi Kanade v sezoni 1995. Po upokojitvi v Formuli 1 po sezoni 2001 je do sezone 2006 dokaj uspešno dirkal še v nemški seriji DTM, kjer je dvakrat končal na petem mestu v prvenstvu in zmagal na štirih dirkah.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne najhitrejši krog)

Glej tudi 

 seznam francoskih dirkačev

Živeči ljudje
Francoski dirkači
Francoski vozniki Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Benettonovi dirkači Formule 1
Sauberjevi dirkači Formule 1
Prostovi dirkači Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1